Kuenga (russisch ) ist ein geographischer Name in der Region Transbaikalien (Russland):
 Kuenga (Fluss), linker Nebenfluss der Schilka
 Nischnjaja Kuenga, Dorf
 Werchnjaja Kuenga, Dorf
 Station an der Transsibirischen Eisenbahn beim Dorf Dunajewo (Transbaikalien)